La temporada 2016–17 de la Segona Divisió, també coneguda com a LaLiga2 o per raons d'esponsorització LaLiga 1|2|3 fou la 86a des del seu establiment. Els emparellaments es varen conèixer el 15 de juliol de 2016.

Nom 
Anomenada anteriorment Liga Adelante, el nom de la competició va passar a ser LaLiga 1|2|3 a partir de la temporada 2016–17, com a resultat d'un acord d'esponsorització per tres anys entre la Lliga de Futbol Professional i el grup bancari Banc de Santander.

Canvis d'equips

Estadis i localitzacions

Personal i espònsors

Canvis d'entrenadors

Classificació

Taula de classificació

Posicions per jornada 
La taula mostra la posició en la classificació dels equips després de cada jornada. Per mantenir l'ordre cronològic, els partits ajornats no s'inclouen a la jornada en què estaven programats originalment, sinó que s'han afegit a la jornada en què foren realment jugats.

Resultats

Play-offs de promoció 
Els equips classificats entre la 3a i la 6a posicions (llevat dels equips filials) varen prendre part en els play-offs d'ascens. L'anada de semifinals es va jugar el 14 i 15 de juny i la tornada el 17 i 18 de juny a casa de l'equip millor classificat. La final fou també a dos partits, l'anada el 21 de juny i la tornada el 24 de juny, a casa del millor classificat també.

Estadístiques de la temporada

Màxims golejadors

Trofeu Zamora 
El Trofeu Zamora es dona pel diari Marca al porter amb millor ràtio de gols encaixats per partit jugat. Els porters han d'haver jugat com a mínim 28 partits de 60 o més minuts per partit.

Hat-tricks 

(C) – Casa ; (F) – Fora

Premis

Referències

Enllaços externs 
 Web de la LFP

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 2016
Competicions futbolístiques del 2017